Die Abkürzung UCF steht für:
 Ukrainische Kulturstiftung
 University of Central Florida
 University College Falmouth
 Universal Container Format, ein von Adobe Inc. spezifiziertes Container-Datei-Format
 Uranium Conversion Facility, eine Anlage zur Urankonversion

UCF